Das Perth Darts Masters 2017 war ein Turnier im Dartsport und wurde vom 25. bis zum 27. August 2017 von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Es war das sechste Event der World Series of Darts 2017. Austragungsort war nach einjähriger Unterbrechung wieder das HBF Stadium in Perth.

Den Turniersieg sicherte sich der Schotte Gary Anderson, der sich im Finale mit 11:7-legs gegen den Niederländer Raymond van Barneveld durchsetzen konnte.

Format 
An dem Turnier nahmen insgesamt 16 Spieler teil. Das Teilnehmerfeld setzte sich aus den sechs bestplatzierten Spielern der PDC Order of Merit und zwei Wildcard-Spielern zusammen. Zusätzlich nahmen acht lokale Spieler teil. Zwei davon wurden von der PDC eingeladen, die anderen sechs konnten sich im Vorfeld bei einem Qualifikationsturnier qualifizieren. Alle lokalen Teilnehmer starteten als ungesetzte Spieler ins Turnier.

Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Die 1. Runde fand am 25. August statt, Spielmodus war ein best of 11 legs. Die Viertelfinals wurden am 26. August im best of 19 legs-Modus ausgetragen, die Halbfinals und das Finale am 27. August, beide jeweils im best of 21 legs-Modus.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £60.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Da es sich um ein Einladungsturnier handelt, wurden die erspielten Preisgelder bei der Berechnung der PDC Order of Merit nicht berücksichtigt.

Teilnehmer 
Für das Perth Darts Masters 2017 waren folgende 16 Spieler qualifiziert:

 Die 6 erstplatzierten Spieler der PDC Order of Merit, von denen alle gesetzt waren
 Die 2 Wildcard-Teilnehmer, die ebenfalls gesetzt waren
 8 lokale Teilnehmer

PDC Order of Merit
  Gary Anderson
  Peter Wright
  James Wade
  Phil Taylor
  Raymond van Barneveld
  Michael Smith

Wildcard Teilnehmer

  Simon Whitlock
  Daryl Gurney

Lokale Spieler
  Kyle Anderson
  Corey Cadby
  Rhys Mathewson
  Justin Thompson
  Rob Szabo
  Adam Rowe
  Koha Kokiri
  Darren Hayes

Setzliste 
Die momentane Platzierung in der World Series Rangliste waren Grundlage für die Setzliste.

Ergebnisse

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum wurde die Veranstaltung nicht im TV ausgestrahlt. Jedoch übertrug die kostenpflichtige Streaming-Plattform DAZN das gesamte Turnier.

International wurden alle Spiele durch den britischen Fernsehsender ITV übertragen.

Weblinks 
 Bericht auf dartn.de
 Bericht auf pdc.tv

Einzelnachweise 

Perth Darts Masters
World Series of Darts 2017